Andreas Jakobsson (1972) – ex calciatore svedese
Johan Jakobsson (1987) – pallamanista svedese
Karl-Alfred Jakobsson (1926-2015) – calciatore svedese
Kristinn Jakobsson (1969) – arbitro di calcio islandese
Ludowika Jakobsson (1884-1968) – pattinatrice artistica su ghiaccio tedesca naturalizzata finlandese
Sofia Jakobsson (1990) – calciatrice svedese
Sverre Andreas Jakobsson (1977) – pallamanista islandese
Walter Jakobsson (1882-1957) – pattinatore artistico su ghiaccio finlandese